Cet article présente les différentes confrontations en rugby à XV entre l'équipe de France de rugby à XV et l'équipe de Namibie de rugby à XV.

Les deux équipes ne se sont affrontées à cinq reprises dont deux fois en Coupe du monde. La France demeure invaincue face à la sélection namibienne.

Historique

Les confrontations 

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Équipe de France de rugby à XV
 Équipe de Namibie de rugby à XV

Lien externe 
 

Namibie
France
Rugby a Xv